Ян Жижка из Троцнова (; около 1360, Троцнов, Южная Чехия — 11 октября 1424, Пршибислав) — вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа.

Биография 

Ян Жижка родился в обедневшей дворянской семье. В юном возрасте, продав оставшееся от родителей имущество, двинулся ко двору и провёл молодость пажом при дворе короля Богемии Вацлава IV.

В дальнейшем он во главе небольшого отряда принимал участие в различных сражениях в качестве наёмника. По утверждению Анри Богдана, в канун Грюнвальдской битвы 1410 года Ян Жижка вёл переговоры с великим магистром Тевтонского ордена об участии в предстоящем сражении на его стороне, но в ходе самой битвы выступил на стороне польского короля Владислава Ягелло. По одной из версий, именно в этой битве он потерял первый глаз. Затем он участвовал в походах венгров против турок и в битве при Азенкуре в 1415 году на стороне французов.

После этого Жижка в течение нескольких лет возглавлял шайку разбойников, действовавшую на одном из трактов в Чехии. Спустя некоторое время он был амнистирован королём и вновь принят на службу.

Спустя какое-то время Жижка примкнул к крайней партии гуситов и, став одним из лидеров, очень скоро превратился в грозу врагов. Он организовал плохо вооружённые отряды крестьян и устроил укреплённый лагерь. В июле 1420 на горе Витков перед Прагой Жижка во главе четырёхтысячного войска разбил тридцатитысячное войско крестоносцев, отправленное императором Сигизмундом Люксембургом для захвата города (впоследствии рядом с горой Витков было основано селение Жижков, позднее ставшее частью Праги); в ноябре он снова разбил императорские войска при Панкраце и овладел крепостью Вышеград.

Лишившись при осаде замка Раби своего второго глаза, слепой Жижка продолжал руководить войском и сам участвовал во всех битвах, перевозимый в повозке на виду у всего войска. В 1422 году он одержал блистательную победу над Сигизмундом при Дойчброде и вторгся в Моравию и Австрию, разрушая всё на своём пути.

Жижка был одним из авторов военной тактики таборитов. Он первым начал использовать вагенбург — оборонительное укрепление, состоявшее из скреплённых цепями повозок. Гуситская телега представляла собой прообраз более поздних боевых машин, казацких возов, тачанок времен гражданской войны в России начала XX века и современных танков. Экипаж состоял из 8-14 человек, среди которых были два арбалетчика, несколько копейщиков, два бойца, управлявшихся с лошадьми, несколько человек, поддерживавших щиты, и собственно десант. Жижка также разработал полевой устав для гуситского войска.

В 1423—1424 годах Жижка разошёлся с руководством умеренных гуситов, поэтому он не менее жестоко преследовал пражан или чашников и в 1424 году занял Прагу. В том же году, осаждая Пршибиславу, он скончался от чумы. Превосходный полководец, неустрашимый, с железной волей, Жижка был крайне жесток при расправе с врагами; сохранилось много рассказов о его мрачном характере и суровости. Из-за его суровости, непреклонности, слепоты на оба глаза и умения побеждать врагов наголову он некоторое время носил прозвище «Страшный слепец».

Согласно Historia Bohemica папы Пия II, умирая Жижка завещал, чтобы с него сняли кожу и натянули на военный барабан, чтобы он и после смерти смог продолжать наводить ужас на врагов. В очерке «Ян Жижка» (Jean Zizka, 1843) Жорж Санд ссылается на письмо Фридриха II к Вольтеру, в котором король сообщает, что нашёл в Праге этот легендарный барабан и привез его с собой в Берлин; об этом барабане также упоминает Майринк в «Вальпургиевой ночи».

Ян Жижка был похоронен в Чаславе, над его гробницей повесили его любимое оружие — железный шестопёр. В 1623 году по приказанию короля Фердинанда II Габсбургского гробница Жижки была разрушена, а его останки выброшены.

Память 
 Наиболее известные памятники Яну Жижке на территории Чехии находятся в Праге (в составе Национального памятника на Виткове, 1929—1933 годы), в Троцнове (Памятник Яну Жижке, Боровани, 1958—1969 годы), близ Судомержа (район Страконице, 1925 год), близ Пршибислава (1874 год), а также в Таборе.
 Жизнь Жижки, ставшего персонажем народной поэзии, изложена Альфредом Мейснером () в поэме «Zizka» / «Ziska» (7 изд. 1867).
 Ян Жижка запечатлён на знаменитой картине Яна Матейко «Грюнвальдская битва».
 На рубеже 1916 и 1917 годов формирующийся 3-й огневой полк Чехословацких легионов в России получил название «полк Яна Жижки из Троцнова».

В художественной литературе 
 Является персонажем исторических романов «гуситского цикла» чешского писателя Алоиса Йирасека «Славный день» (1879), «Меч правды» (1887) и «Против всех» (1893), а также в трилогии Анджея Сапковского «Сага о Рейневане».
 Яну Жижке посвящена историческая повесть Сергея Александровича Царевича «За отчизну», вышедшая в издательстве «Детская литература» в 1971 году.

В кинематографе 
 «Война за веру: Магистр» / «Jan Hus» (Чехословакия; 1954) режиссёр Отакар Вавра, в роли Яна Жижки — Зденек Штепанек.
 «Война за веру: Полководец» / «Jan Žižka» (Чехословакия; 1957) режиссёр Отакар Вавра, в роли Яна Жижки — Зденек Штепанек.
 «Война за веру: Против всех» / «Proti vsem» (Чехословакия; 1958) режиссёр Отакар Вавра, в роли Яна Жижки — Зденек Штепанек.
 «Крестоносцы» / «Krzyzacy» (Польша; 1960) режиссёр Александр Форд, в роли Яна Жижки — Тадеуш Шмидт.
 «На боевой повозке Жижки» / Чехословакия.
 «Ян Жижка» («Средневековье») / «Jan Žižka» (Чехия; 2022) режиссёр Петр Якл, в роли Яна Жижки — Бен Фостер.

В компьютерных играх 
 Персонаж Ян Жижка встречается в игре Medieval: Total War в качестве главнокомандующего повстанческим войском, появляющимся под конец сюжета игры в 1427 году.
 Яну Жижке и его противостоянию с императором Сигизмундом посвящена сюжетная кампания DLC «Dawn of the Dukes» к игре Age of Empires II: Definitive Edition. Также Жижка присутствует в финальном задании кампании Ядвиги в качестве командира отряда наёмников, который перед Грюнвальдской битвой предлагает свои услуги игроку.
 В настольной игре Through the Ages (а также в ее компьютерной и мобильной версии) Ян Жижка встречается в качестве одного из лидеров цивилизаций, наряду с другими известными историческими личностями.
 В компьютерной игре World Of Tanks присутствует 3D-стиль для чешского танка Skoda T27 под названием "Ян Жижка".
 В игре Rise of Kingdoms, на платформе Android и IOS. В качестве одного из героев.

Примечания

Литература 
 
 Дени, Эрнест. Гус и гуситские войны / Пер. с франц. А. Б. Ванькова. — М.: Клио, 2016. — 424 с.: ил. — ISBN 978-5-906518-28-6.
 Мацек Йосеф. Гуситское революционное движение / Пер. с чеш. Н. М. Пашаевой и др. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1954. — 232, [12]
 Рубцов Б. Т. Гуситские войны. Великая крестьянская война XV века в Чехии / Отв. ред. В. Д. Королюк. — М.: Госполитиздат, 1955. — 324 с.: ил.
 ''Жорж Санд "Консуэло". Отв. ред. А. И. Павочка. " Мастацкая лiтаратура" Минск 1989 год.

Ссылки 
 Ян Жижка — патриот и полководец. Программа «Эха Москвы» из цикла «Всё так»
 Детская энциклопедия. Издание второе 1965—1968. Ян Жижка.
 Жижка Ян | Знаменитые, великие, гениальные люди.

Родившиеся в 1360-е годы
Военачальники Чехии
Разбойники
Гуситы
Слепые политики
Умершие от чумы